Dugesia japonica — вид війчастих плоских червів родини Dugesiidae.

Поширення 
Вид досить поширений у прісних водоймах Східної Азії.

Опис 
Черв'як має плоске витягнуте тіло. Голова трикутна з двома чорними очима. Здатний до регенерації. Розрізаний навпіл, відрощує кожну частину тіла окремо.

Філогенія 
Еволюційні зв'язки між видами роду Dugesia за Lázaro et al., 2009:

Примітки 

Триклади
Тварини, описані 1964
Модельні організми